

Patronymes 

 Paul Johann Anselm Ritter von Feuerbach, Paul Johann Anselm von Feuerbach (1775-1833), criminaliste allemand ;
 Joseph Anselm Feuerbach (1798-1851), archéologue et philologue allemand, fils du précédent ;
 Henriette Feuerbach née Heydenreich (1812 - 1892), mécène, épouse de Joseph Anselm et belle-mère d'Anselm ; 
 Karl Wilhelm Feuerbach (1800-1834), mathématicien allemand, frère du précédent ;
 Eduard August Feuerbach (1803-1843), juriste allemand, frère du précédent ;
 Ludwig Andreas Feuerbach (1804-1872), philosophe allemand, frère du précédent ;
 Friedrich Feuerbach (1806-1880), philologue et philosophe allemand, frère du précédent ;
 Anselm Feuerbach (1829—1880), peintre et dessinateur allemand, fils de Joseph Anselm Feuerbach ;

 Al Feuerbach (1948-), athlète américain ;
 Cornelia Ullrich née Feuerbach (1963), athlète allemande.

Toponyme 

 Feuerbach, une ancienne ville d'Allemagne devenue un quartier de Stuttgart.

Patronyme germanique
Patronyme allemand